El término Estado español, que puede adquirir distintos significados, puede referirse a:

 España, siendo empleado el uso en ocasiones de Estado Español con connotaciones políticas para defender la idea de que el país no es una nación sino un Estado.
 La realidad jurídica de España: el poder público, el conjunto de instituciones del país, en un sentido amplio.
 La dictadura de Francisco Franco, que empleó la denominación Estado Español como nombre protocolario en tratados internacionales.